bouwplan (biologie), kenmerken en eigenschappen van een groep
bouwplan (ruimtelijke ordening), plan voor het opzetten van een gebouw
bouwplan (taal), van een tekst
bouwplan (landbouw), welke producten hoe vaak worden geteeld